Celsius est un patronyme suédois qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Anders Celsius (1701-1744), savant suédois, inventeur d’une des premières échelles centigrades de température ;
  (1621-1679), mathématicien suédois ;
  (1658-1724), astronome, fils de Magnus Celsius et père d'Anders Celsius ;
  (1660-1710), poète dramatique suédois, fils de Magnus Celsius ;
 Olof Celsius l'Ancien (1670-1756), botaniste, théologien et orientaliste suédois, fils de Magnus Celsius ;
 Olof Celsius le Jeune (1716-1794), évêque et membre de l'Académie suédoise, fils d'Olof Celsius l'Ancien et cousin germain d'Anders Celsius.

Science et technique 
 Degré Celsius, une unité de mesure de la température tirant son nom de Anders Celsius.

Astronomie 
 Celsius, un cratère lunaire ;
 (4169) Celsius, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Divers 
 Celsius online, une société française de jeux vidéo et de jeux en ligne.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme suédois